Енё Ракоши (настоящие имя и фамилия — Евгений Кремснер) (; , Королевство Венгрия — , , Венгрия) — венгерский , , театральный деятель, , театральный , . Член Венгерской академии наук (с 1892) и литературного общества им. Кароя Кишфалуди. Один из зачинателей венгерской драмы.

По происхождению — дунайский шваб.

Его первая драма «Владислав V», прошла незамеченной, но комедия «Эзоп» (1866), поставленная на сцене Национального театра в Будапеште, имела большой успех и поставила Е. Ракоши во главе группы «Молодой Венгрии» (Шандор Петёфи, Пал Вашвари и Михай Танчич).

Из других его драматических произведений более всего известны трагедия «Андрей и Иоганна» и комедия «Штурм Буды».

Е. Ракоши писал также романы, критические и критические статьи, основал радикальную газету «Pesti Hirlap» и был директором Народного театра в Будапеште.

Похоронен на кладбище Керепеши.

Примечания

Ссылки 
 
 Jenő Rákosi

Похороненные на кладбище Керепеши